Химический реактор — агрегат для проведения химических реакций объёмом от нескольких миллилитров до сотен кубометров. В зависимости от условий протекания реакций и технологических требований реакторы делятся: 

 реакторы для реакций в гомогенных системах и в гетерогенных системах,
 реакторы низкого, среднего и высокого давления,
 реакторы низкотемпературные и высокотемпературные,
 реакторы периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

Цель работы реактора – выработка конечного продукта из исходных компонентов при соблюдении требований максимальной эффективности процесса:
 Создание устойчивого и стабильного режима проведения реакции;
 высокие энергетические показатели;
 минимальная стоимость реактора;
 простота работы и ремонта.

Процессы, протекающие в химических реакторах, могут быть описаны в рамках нескольких идеальных моделей:
 идеального смешения, где концентрация целевого продукта мгновенно скачкообразно меняется от начальной до установившейся в реакторе;
 идеального вытеснения, где движущийся поток можно представить в виде нескольких несмешивающихся друг с другом объемов и характер движения их поршнеобразный;
 однопараметрическая диффузионная модель - где допускается диффузионное движение вещества навстречу потоку (обратное перемешивание); при этом предполагается, что параметры реактора по радиусу аппарата не изменяются;
 двухпараметрическая диффузионная модель - где учитывается изменение параметров не только по направлению движения потока, но и в радиальном направлении, и допускается диффузия как в продольном, так и в радиальном (поперечном) направлении;
 ячеечная модель - поток представляется в виде совокупности ячеек, в каждой из которых происходит идеальное смешение, а между ними массообмен отсутствует.

Химические реакторы внутренним объёмом до 10 литров применяются в основном в лабораториях в исследовательских целях и в пилотных установках.

Реакторы объемом от 100 литров работают в химической, фармацевтической, целлюлозной, парфюмерной промышленности и других. Химические реакторы используются для ведения различных химических реакций, испарения, кристаллизации, плавления и гомогенизации исходных компонентов или продуктов реакции.

См. также 
 Реактор
 Термоядерный реактор
 Токоограничивающий реактор
 Ядерный реактор
 Дугогасящий реактор
 Сверхкритическая флюидная экстракция

Ссылки 
 

Химическое оборудование
Химическая технология